Bremisch-Schwedischer Krieg bezeichnet folgende kriegerische Konflikte:

 Erster Bremisch-Schwedischer Krieg (1654)
 Zweiter Bremisch-Schwedischer Krieg (1666)